Rote Moschee ( oder ) ist der Name folgender Bauwerke:

 Rote Moschee in Islamabad, Pakistan
 Rote Moschee (Berat) in Albanien
 Rote Moschee (Aurangabad) in Indien
 Rote Moschee (Oral) in Kasachstan
 Rote Moschee (Damaskus) in Syrien
 Rote Moschee (Peja) im Kosovo, siehe Peja #Rote Moschee
 Rote Moschee (Safed) in Israel
 Rote Moschee (Tafraoute) in Marokko
 Rote Moschee (Roanoke) in Virginia, Vereinigte Staaten
Rote Moschee in Vlora, siehe Moschee des Neshat Pasha
 Moschee im Schwetzinger Schlossgarten in Baden-Württemberg